Governació i Relacions Institucionals, departament de la Generalitat de Catalunya
 Jordi V del Regne Unit (del monograma reial en llatí Georgius Rex Imperator), rei del Regne Unit
 Jordi VI del Regne Unit (del monograma reial en llatí Georgius Rex Imperator/VI), rei del Regne Unit
 Guàrdia Republicana Iraquiana, branca de les Forces Armades Iraquianes durant el règim de Saddam Hussein
 Gallaudet Research Institute, institut de recerca sobre la sordesa de la Universitat Gallaudet, als Estats Units
 Getty Research Institute, institut de recerca sobre història de l'art del Getty Center, als Estats Units
 Global Reporting Initiative, organització que forneix estàndards per a valorar la responsabilitat social corporativa
 Interval de repetició del grup (del seu nom en anglès Group Repetition Interval), període de repetició de senyal utilitzat pel sistema LORAN de radionavegació
 GRI també és el codi a la Borsa de Barcelona de Griñó Ecologic, empresa del sector de la gestió de residus de Lleida
 gri també és el codi ISO 639-3 del ghari, llengua oceànica parlada a l'illa de Guadalcanal
 Gri-gri també és un sistema de seguretat en una cordada d'escalada